Die European Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 19. bis 25. Mai 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinal, Final

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Lugano